Spojení písmene E a číslice 61 může mít různé významy:

 Evropská silnice E61
 BMW řady 5 (E61)